Die Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Saône-et-Loire in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 6. September 2000 gegründet und umfasst 36 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Buxy.

Historische Entwicklung 
Der im Jahre 2000 gegründete Gemeindeverband mit zuletzt 30 Gemeinden wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2017 um sechs Gemeinden aus der aufgelösten Communauté de communes entre la Grosne et le Mont-Saint-Vincent erweitert.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Sud Cote Chalonnaise
Gegründet 2000